Das Pontins Professional 1999 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1998/99. Es wurde vom 15. bis 22. Mai in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Titelverteidiger Mark Williams verlor sein Halbfinale gegen Jimmy White. Der Engländer gewann anschließend das Endspiel mit 9:5 gegen Matthew Stevens.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Century-Breaks 
Drei Breaks von 100 Punkten oder mehr gab es im Turnier, der Sieger Jimmy White erzielte seines im Endspiel.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1999
1999